Ludwig Schneider (1898-1978) – politico tedesco
Ludwig Wilhelm Schneider (1805-1878) – vero nome di Louis Schneider, attore, scrittore e giornalista prussiano
Ludwig Schneider (1941) – giornalista tedesco naturalizzato israeliano
Ludwig Karl Eduard Schneider – botanico e politico tedesco